Куржма, в верхнем течении Пах — река в России, протекает по Калевальскому району Карелии. Устье реки находится в 0,7 км по правому берегу реки Войницы. Длина реки составляет 59 км, площадь водосборного бассейна 431 км².

Высота устья — 102,7 м над уровнем моря.

Бассейн 
 В 11 км от устья, по правому берегу реки впадает река Хауки.
 В 16 км от устья, по правому берегу реки впадает река Ханга.
Протекает через озёра Мядасъярви, Рух и Куржма (с притоком — рекой Свиридовой и безымянным притоком из озера Пирти).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кемь от истока до Юшкозерского гидроузла, включая озёра Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000812102000003199.

Примечания 

Бассейн Войницы
Реки Калевальского района